Ichalia (griechisch ) heißen:

 Ichalia (Peloponnes), Kleinstadt und Gemeinde in Messenien
 Ichalia (Thessalien), Kleinstadt und Gemeindebezirk von Trikala

Siehe auch:
Oichalia